Каза́нцева — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Казанцева, Ася (полностью Анастасия Андреевна; род. 1986) — научная журналистка и популяризатор науки.
 Казанцева, Бронислава Михайловна (урождённая Бендерская) — советская и израильская актриса, эстрадная певица.
 Казанцева, Елена Владимировна (род. 1956) — белорусский поэт и автор-исполнитель.
 Казанцева, Ирина Сергеевна (род. 1978) — российская спортсменка, пауэрлифтер.
 Казанцева, Людмила Павловна (род. 1952) — советский и российский музыковед, музыкальный педагог, музыкальный критик, лектор-просветитель.
 Казанцева, Надежда Аполлинарьевна (1911—2000) — советская певица.
 Казанцева, Наталья Александровна (ур. Писарева; род. 1981) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Казанцева, Софья Андреевна (род. 1996) — российская футболистка.
 Казанцева, Тамара Тимофеевна (род. 1934) — советский и российский геолог.
 Казанцева, Татьяна Анатольевна (род. 1986) — украинская актриса.
 Казанцева, Флора Хасановна (род. 1929) — советская легкоатлетка. Топонимы 
 Казанцева — деревня в Катайском районе Курганской области России.
 Казанцева — деревня в Чердынском районе Пермского края России.
 Казанцева — река в Восточной Сибири.

 См. также 
 Казанцев, Кира (род. 1991) — американская модель, обладатель титула Мисс Америка 2015.